

Ільїна Гора — присілок, Володарський район, Нижньогородська область
 Ільїна Гора — село, Ядрінський район, Чувашія